Gollum puede significar:
Gollum, personaje de la obra literaria El Señor de los Anillos
Gollum, género de musolones del orden Carchariniformes